Vissarion est une variante de Bessarion.

Prénoms 
 Vissarion (Sergey Anatolyevitch Torop, dit), mystique russe, né le  à Krasnodar ;
 Vissarion Belinski (1811-1848), critique littéraire russes du  ;
 Vissarion Chebaline (1902-1963), compositeur soviétique russe ;
 Vissarion Djougachvili (~1850-1909), le père de Joseph Staline.

Monuments 
 La cathédrale Saint-Vissarion de Smolyan, Bulgarie.

Homonymie de prénom